

Patronyme 

 Bill McGill (1939-), joueur américain professionnel de basket-ball.
 Brendan McGill (1981-), footballeur irlandais.
 Bruce McGill (1950-), acteur américain.
 Don McGill (1963-), créacteur de la série télévisée NCIS : Enquêtes spéciales.
 Everett McGill (1945-), acteur américain.
 Gordon McGill (1943-), écrivain britannique.
 James McGill (1744-1813), fondateur de l'Université McGill.
 James McGill Buchanan Jr. (1919-2013), économiste américain.
 Peter McGill (1789-1860), homme politique canadien.
 Robert McGill (1976-), écrivain canadien.
 Scott McGill (1998-), coureur cycliste américain.

Toponyme 

 McGill, une census-designated place américaine située dans le comté de White Pine, au Nevada.
 L'Université McGill, une grande université urbaine à Montréal - nommée en l'honneur de son fondateur James McGill - fondée en 1821, à l'origine anglophone, et dont l'enseignement prend désormais en compte le français dans le cadre de la politique de bilinguisme du Québec.
 Le métro McGill, une station de métro de Montréal.
 L'avenue McGill College, une rue du centre-ville de Montréal.
 La rue McGill, une rue de Montréal nommée en l'honneur de Peter McGill.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais
Patronyme irlandais